Selvik ist der Familienname folgender Personen:

Einar Selvik (* 1979), norwegischer Schlagzeuger